Лину Шмидек Машаду Фасиол (; род. 29 июля 2000 года) — британский  актёр. Известен по ролям Нэйплза в фильме «Побег из Вегаса», Лино в короткометражке Дэниела Флоренцио «Ужасно глубоко», и Робина Аррена в сериале канала HBO «Игра престолов».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры по алфавиту
Дети-актёры Бразилии
Актёры XXI века